Poltern steht für:

 lautnachahmend ein lautes Geräusch durch das Fallen, Rücken oder Stoßen von Gegenständen 
 ein lautes, aber gutmütiges Verhalten älterer Menschen (z. B. eine Mischung aus Schimpfen und Philosophieren): eine Eigenschaft von Charakterrollen
 Polterabend, in Westdeutschland gebräuchliche Bezeichnung für Rituale, die einem Paar am Vorabend der Trauung Glück in der Ehe wünschen
 Junggesellenabschied, der ebenso manchmal Polterabend genannt wird
 Poltern (Sprechstörung), eine Sprechstörung 
 Polter (Holzstapel); das Stapeln von Holz in der Forstwirtschaft 
 Tumbeln, das mechanische Bearbeiten von Fleisch, die ihm eine zartere Struktur verleiht